Philippe Collin (né en 1931), un critique de cinéma et réalisateur français  
 Philippe Collin (né en 1975), un animateur français de radio et de télévision.
 Philippe Colin (né en 1979), un kayakiste français
 Philippe Colin (né en 1983), un coureur cycliste mauricien